

Patronyme
 Somogy, maison d'édition française de livres d'art fondée par Aimery Somogy

Toponyme
 Somogy, un comitat du sud-ouest de la Hongrie
 Somogy, ancien comitat du Royaume de Hongrie.

Homonymie de toponyme